Григо́рий О́йзерович Шпи́гель (24 июля 1914, Самара, Российская империя — 28 апреля 1981, Москва, СССР) — советский актёр театра, кино и озвучивания. Заслуженный артист РСФСР (1974).

Биография 
Родился в Самаре 24 июля 1914 года в семье рабочего-красильщика на фабрике, после служебного роста, семья отца была переведена в Санкт-Петербург. Работал плиссировщиком красильной фабрики в Ленинграде. Учился на режиссёрском факультете Центрального училища театральной самодеятельности в Москве.

В 1935 году поступил в Центральное училище театральной самодеятельности в Москве на режиссёрский факультет.

В кино начал сниматься с 1938 года.

В 1940 году окончил актёрскую школу при киностудии «Мосфильм». Работал в Театре-студии киноактёра.

Во время войны был в эвакуации в Ташкенте примерно с 1942 года.

Принимал участие в озвучивании мультфильмов — характерен необычайно высоким и звонким для мужчины голосом, тенором-альтино.

Жил в доме на набережной Москва-реки.

Дружил с Лидией Смирновой, Леонидом Каневским. Был гурманом, хорошо готовил.

Носил на безымянном пальце левой руки перстень с хризопразом.

Умер 28 апреля 1981 года на 67-м году жизни в Москве. Похоронен в Москве на Введенском кладбище (30 уч.). Последняя роль в фильме Э. Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово» — суфлёр, провинциальный актёр.

Женат не был, детей не имел.

Фильмография

Актёр 

  — Семья Оппенгейм — ученик гимназии
  — Закон жизни — Виктор Черёмушкин, редактор многотиражной газеты «Вузовец»
  — Дело Артамоновых — Яша Артамонов
 1941 — Цветные киноновеллы — король
  — Антоша Рыбкин — пьяный немецкий солдат
  — Боевой киносборник № 10  — шпик (нет в титрах)  — Воздушный извозчик — Светловидов
 1943 — Актриса — Борис Яковлевич
  — Нашествие — Кокорышкин 
  — Сказание о земле Сибирской — Григорий Галаида
  — Молодая гвардия — Фенбонг
  — Академик Иван Павлов — Петрушев, профессор
  — Смелые люди — денщик немецкого офицера
 1950 — Жуковский — эпизод
 1950 — Мусоргский — фон Мец
  — Тарас Шевченко — Карл Брюллов
  — Адмирал Ушаков — Томас Грей
 1953 — Завтрак у предводителя — Балагаев, предводитель местного дворянства  — Дети партизана — шпион-фотограф
  — Овод — Джеймс
  — Борец и клоун — Саламонский
  — Идиот — Птицын
 1958 — На дальних берегах — Шульц
 1960 — Враги — Абогин
  — Мичман Панин — отец Феоктист
  — Алые паруса — Меннерс-младший
  — Как рождаются тосты — Аркадий Николаевич, главный инженер треста
  — Большой фитиль — пассажир сатирического экспресса
 1963 — Укротители велосипедов — автор
  — Сказка о потерянном времени — врач / покупатель яблок в шляпе
 1964 — Женитьба Бальзаминова — будочник
 1964 — Москва — Генуя — Мальцан
  — Год как жизнь — Келлер
 1965 — Чёрный бизнес — Квасов
 1965 — Игра без правил — господин Отто Штумпе
  — Сказка о царе Салтане — Градоправитель
 1966 — В городе С. — Лосев, адвокат
  — Седьмой спутник — Шпигель
  — Бриллиантовая рука — старший контрабандист-аптекарь
 1968 — Один шанс из тысячи — Ширах
  — Опекун — Горохов
 1970 — Эксперимент
  — Двенадцать стульев — Альхен, управляющий домом престарелых
 1971 — Ехали в трамвае Ильф и Петров — городской сплетник
 1971 — Корона Российской империи, или Снова неуловимые — фотограф
  — Приваловские миллионы — Оскар Филиппович
  — Райские яблочки — Кейбо  — Северная рапсодия
 1974 — Скворец и Лира — доктор
  — Под крышами Монмартра — Париджи, хозяин ресторана
 1975 — Путешествие миссис Шелтон — мистер Дарлинг
  — Огненное детство — командир бронепоезда белых, полковник
 1976 — 100 грамм для храбрости — мужчина, которому нужен спирт для компресса
 1976 — Соло для слона с оркестром — зоофилолог
 1976 — Синяя птица — Удовольствие Быть Богатым
 1976 — Двенадцать стульев — редактор газеты «Станок»
 1978 — Безбилетная пассажирка — геодезист  — Завтрак на траве
 1979 — Трое в лодке, не считая собаки — гренадер
  — О бедном гусаре замолвите слово — суфлёр / актёр провинциального театра
 1980 — Не стреляйте в белых лебедей — пассажир в купе Озвучивание мультфильмов 

  — У страха глаза велики — Кот  — Кукушка и скворец
  — Валидуб — Надуйщёки  — Это что за птица? — лебедь (не указан в титрах)
  — Двенадцать месяцев — Садовод  — В некотором царстве… — советник заморского принца  — Кошкин дом — Свинья  — Приключения Буратино — Дуремар (не указан в титрах)
  — Непьющий воробей. Сказка для взрослых — Утка  — Тринадцатый рейс — Свинья  — Муравьишка-хвастунишка — Водомер / cолнце  — Чиполлино — синьор Помидор / один из сплетников  — Зелёный змий — Чёрт  — Только не сейчас — учительница в школе будущего  — Про бегемота, который боялся прививок — врач  — Это не про меня — главный герой, ставший взрослым  — Сказки для больших и маленьких — Слон  — Слонёнок — Бегемотиха  — В стране невыученных уроков — Вопросительный знак / Восклицательный знак  — Кот в сапогах — Лемон  — Одуванчик — толстые щёки — Одуванчик  — Утёнок, который не умел играть в футбол — Свинья  — Осторожные козлы — Козёл  — Похождения Чичикова. Ноздрёв — Чичиков  — Кот Базилио и мышонок Пик — Базилио  — Приключения Мюнхаузена. Павлин — джинн Рахат ибн Лукум  — Бегемот Гуго — Волшебник  — Марусина карусель — толстяк  — Приключения капитана Врунгеля — Агент 00X (Ноль-Ноль-Икс)  — Пёс в сапогах — одноглазый кот  — Тайна третьей планеты — Весельчак У  — Золотое пёрышко — Полководец Озвучивание фильмов 
  — В старом Чикаго (Энди Дивайн)
  — Девушка без адреса — артист, застрявший в лифте (Михаил Гаркави)
  — Новые похождения Кота в сапогах — Патисоне / доктор (Степан Каюков)
  — Он пошёл один — хозяин гостиницы (Хайнц Шольц)
  — Золото Маккенны — владелец магазина (Бёрджесс Мередит)
  — Совсем пропащий — гробовщик'' (Анатолий Яббаров)

Примечания

Ссылки 
 Григорий Шпигель — Энциклопедия отечественного кино Архивировано 27 сентября 2012 года
 Григорий Шпигель на сайте Аниматор.ру
 Григорий Шпигель в Авторском проекте Алексея Тремасова

Похороненные на Введенском кладбище